Алекса́ндр Вале́рьевич Фила́тов (родился 4 февраля 1975 года) — технологический предприниматель, ранее топ менеджер в отраслях машиностроения и потребительских товаров (FMCG). В настоящий момент основным проектом А. В. Филатова является компания EverX (ранее TON Labs), которая является главным разработчиком международной блокчейн платформы Everscale (ранее Free TON) и занимается развитием её экосистемы. Кроме того, Филатов является инвестором в несколько технологических стартапов. До этого он был генеральным директором крупных холдингов Русские Машины (2010—2011) и Аркли Капитал / Группа ЧТПЗ (2014—2015), а также операционной компании РМ-Терекс (2012—2013) — совместного предприятия Русских Машин и американской корпорации Терекс. До 2010 года Филатов работал директором по стратегии и развитию бизнеса в Русских Машинах, а до 2003 года в маркетинге в международной корпорации Procter & Gamble в России и позже в Европейской штаб-квартире в Швейцарии. В общественной жизни Филатов является членом: YPO (Young Presidents Organization), Бюро Центрального Совета Союза Машиностроителей России (2010—2014), Ассоциации независимых директоров, экспертных советов при Минпромторге и Государственной Думе, состоит в резерве Независимых Директоров при РСПП, а также в Global Non-Executive Directors' Club (Financial Times). Женат (супруга — Анастасия Филатова), воспитывает двух сыновей и дочь.

Биография 
 Образование

 1997 Окончил с отличием Московский Авиационный Институт по специальности инженер-экономист.
 2004 Получил степень Executive MBA в Швейцарской  с отличием (Magna Cum Laude), став по успеваемости лучшим учеником программы Executive MBA за всю историю школы.

 Карьера
 AIESEC (1994—1995)
В 1994—1995 годах был президентом локального отделения МАИ международной некоммерчеcкой организации AIESEC.
 Procter & Gamble (1994—2003)

В июле 1994 года начал работу в российском офисе компании Procter & Gamble в отделе маркетинга, где успешно проработал 5 лет с годовым перерывом на учёбу в Old Dominion University (США) в 1995—1996 году. Во время работы отвечал за продвижение таких брендов P&G как Ariel, Tide, Myth, Ace, Lenor и Pringles. В 2000 году Филатов был переведен в Европейскую штаб-квартиру компании в Швейцарии и назначен руководителем дивизиона продуктов питания и напитков в регионе СЕЕМЕА (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). На этом месте успешно проработал 3 года, получив в 2002 году повышение в должности до директорского уровня (Associate Marketing Director). За это время команда под руководством Александра существенно увеличила размер и рентабельность вверенного бизнеса. Кроме того, Филатов, являясь членом глобального правления дивизиона, внес существенный вклад в разработку новой стратегии компании на развивающихся рынках.

 Машиностроение (2003—2013)

В 2003 году Александр Филатов вернулся в Россию и продолжил карьеру в индустриальном холдинге «Каскол» на позиции вице-президента по стратегии и развитию бизнеса. Во время работы в «Касколе», Александр был одним из идеологов и лидеров создания авиатакси «Dexter», а также отвечал за сотрудничество с компаниями Airbus, BAE Systems, Mooney Aerospace и т. д. В январе — мае 2005 года также руководил проектом разработки мастерплана развития аэропорта Шереметьево др 2020 года, который лег в основу развития аэропорта в последующие годы.

В августе 2005 года Александр Филатов перешёл на позицию директора по стратегии и развитию бизнеса в корпорацию «Русские машины» холдинга «Базовый Элемент», где отвечал за разработку стратегии холдинга и дочерних компаний, работу Комитетов по стратегии при советах директоров дочерних компаний, а также провёл несколько сделок слияний и поглощений. Кроме того Александр курировал партнерства с иностранными компаниями, в том числе с канадско-австрийской корпорацией Magna.
В августе 2010 года Александр Филатов был назначен Генеральным Директором ОАО «Русские Машины».
C января 2012 года, в дополнение к основным обязанностям, возглавил «РМ-Терекс» — совместное предприятие Русских Машин с Американской корпорацией Terex.
С октября 2012 года полностью сконцентрировался на руководстве «РМ-Терекс».

В период с 2005 года являлся членом Советов директоров следующих дочерних и аффилированных предприятий: ОАО «ГАЗ» (с 2005 по 2012), ОАО «РМ-Рейл» (2010—2012), ООО «ВПК» (2007—2012), ОАО «Авиакор» (2005—2012, Председатель совета директоров в 2008—2012 гг.), ОАО «Абаканвагонмаш» (2007—2012), LLC «TRM» (СП с японской компанией T.RAD, 2009—2012), ООО «Аэропорты Юга» (независимый директор, с 2006 по 2007 год), ООО «Элемент Лизинг» (Независимый директор), 2012—2013)

Кроме того, по номинации от Росимущества А. В. Филатов являлся профессиональным директором (профессиональным поверенным) в советы директоров: ОАО «Мосметрострой» (2009—2011), ОАО «НАТИ» (2009—2011) и ЗАО «Галилео Нанотех» (2009—2012, избран от «Роснано»).

С 2007 года является директором Ассоциации независимых директоров.
В 2010—2015 являлся членом Центрального Бюро Союза Машиностроителей РФ.
В 2010 году награждён медалью «За верность авиации».
С 2012 года является членом YPO (Young Presidents Organization).
В 2012—2013 гг. был Председателем Прввления Саморегулироемой Организации (СРО) производителей дорожно-строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники. В 2015 году стал членом международного Non-Executive Directors' Club, организованного Financial Times.

 Металлургия и нефтесервис (2014—2015)

В 2014 году Александр Филатов возглавил представительство холдинга Arkley Capital, управляющего активами Группы ЧТПЗ.
Член Советов Директоров ОАО «ЧТПЗ», ЗАО «Римера» и ООО «Мета» в 2014/2015 и 2015/2016. Филатов внес существенный вклад в развитие Группы ЧТПЗ в областях корпоративного управления, разработки стратегии развития, внедрения философии Белой Металлургии, а также сокращения затрат и улучшения финансового состояния группы.

Технологическое предпринимательство (2016+) 
С 2016 года Александр Филатов начал развитие собственных / партнерских бизнесов, в основном в области технологического предпринимательства, став основателем / инвестором в нескольких IT стартапах. С 2018 года Филатов полностью сфокусировался на компании EverX (ранее TON Labs), которая является главным разработчиком блокчейн платформы Everscale (ранее Free TON) и занимается развитием её экосистемы. Это международный технологический проект по созданию децентрализованной технологической платформы и экосистемы, которая сможет полноценно конкурировать с крупными централизованными IT гигантами.

Интервью 
 The rising tide of decentralization in mass movements
 Exclusive interview of Alexander Filatov to the CEO of Xangle
 Фонд Runa Capital и миллиардер Богуславский инвестировали в блокчейн-компанию TON Labs $6 млнИнтервью РБК о будущем блокчейна
 Глава TON Labs стал «Человеком года» по итогам голосования читателей Forklog — HUB
 Alexander Filatov and Mitja Goroshevsky, Co-Founders of TON Labs
 Exclusive interview with TON Labs: FreeTon, working with Durov, blockchain
 VC Daily: Samsara Eyes $6 Billion Valuation; Mary Meeker Backs Nextdoor; Shopify Buys 6 River Systems
 РБК: Началось закрытое тестирование блокчейна Павла Дурова
 Ведомости: Telegram запустил закрытое тестирование своего блокчейна
 Ведомости: Разработчикам упростят создание приложений для блокчейн-платформы Дурова
 Ведомости: Telegram предложит пользователям хранить их персональные данные
 Интервью журналу «Свой Бизнес», апрель 2017
 Комплексное и идейное интервью Филатова каналу World Business Channel
 Коммерсант: Arkley Capital, управляющую Группой ЧТПЗ, возглавил Александр Филатов
 Ведомости: Arkley Capital, управляющую Группой ЧТПЗ, возглавил выходец из Русских Машин — Александр Филатов
 Видео. Филатов в репортаже РБК-ТВ с международной выставки Баума-2013, где была представлена мировая премьера грейдера Terex TG-180 производства «Брянского Арсенала»
 Видео. Филатов на конференции по машиностроению Adam Smyth Conferences, выберете видео в меню справа
 Статья в газете Коммерсант в марте 2012
 Интервью агентству Прайм в апреле 2012
 Интервью газете Коммерсант в августе 2011
 «Русские машины» делают ставку на привлечение стратегов. Февраль 2010 — на портале РИА Новости.
 В русский бизнес приходят другие топ-менеджеры — «новые новые русские» — на портале «Планета HR» — 2004.
 От Aisec к тете Асе, Интервью журналу «Обучение за рубежом». Февраль 2000 г.

Предприниматели России
Выпускники Московского авиационного института